Abraham van Strij : peintre hollandais (1753 - 1826)
 Jacob van Strij : peintre hollandais (1756 - 1815), frère du précédent